Višenitnost (računalna arhitektura)
Višenitnost (softver)